Бачевци могу бити:

 Бачевци (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ, Република Србија
 Бачевци (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Златиборски округ, Република Србија